Ogygioses är ett släkte av fjärilar. Ogygioses ingår i familjen Palaeosetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Ogygioses